2 francs, ou deux francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie d'une valeur de 2 francs :

Numismatique

Franc français

 Émissions type courant :
 2 francs Napoléon (An 12-An 14, 1807-18015)
 2 francs Louis XVIII (1816-1824)
 2 francs Charles X (1825-1830)
 2 francs Louis-Philippe I (1831-1848)
 2 francs Cérès (1849-1851)
 2 francs Napoléon III (1853-1863 et 1866-1870)
 2 francs Cérès (1870-1873, 1878, 1881, 1887-1889 et 1894-1895)
 2 francs Semeuse (1898-1920)
 Bon pour 2 francs (1920-1927)
 2 francs Morlon (1931-1941, 1941, 1944-1950 et 1958-1959)
 2 francs État français (1943-1944)
 2 francs Philadelphie (1944)
 2 francs Semeuse (1979-2001)

 Émissions commémoratives :
 2 francs Jean Moulin (1993)
 2 francs Louis Pasteur (1995)
 2 francs Georges Guynemer (1997)
 2 francs Déclaration universelle des droits de l'homme (1998)

Franc belge

 Émissions type courant :

 2 francs Léopold I (1833-1844)
 2 francs Léopold II (1866-1887 et 1904-1909)
 2 francs Albert I (1910-1912)
 2 francs Belgique blessée (1923-1930)
 2 francs Libération (1944)

 Émissions commémoratives :
 2 francs 50 ans d'indépendance (1880)

Franc suisse

 Émissions en circulation :
 2 francs Cupronickel (depuis 1968)

 Émissions retirées de la circulation :
 2 francs argent (1850–1863 et 1874–1967)

Notes et références